A Disneyland az alábbi dolgokat jelentheti:

Vidámparkok
 Disneyland Kalifornia
 Disneyland Florida
 Disneyland Párizs
 Disneyland Hongkong
 Disneyland Tokió
 Disneyland Sanghaj

Egyéb 
 Disneyland (1954–1990) amerikai televíziós sorozat